HRK steht als Abkürzung für:

 Haren-Rütenbrock-Kanal, ein Kanal, der zwischen Haren (Ems) im niedersächsischen Emsland und Ter Apel verläuft
 Heidelberger Ruderklub 1872 e. V. (kurz Heidelberger RK oder HRK), ein 1872 gegründeter Heidelberger Sportverein
 Heinz Rudolf Kunze, deutscher Musiker
 Hêzên Rizgariya Kurdistan, siehe militärischer Arm der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) von 1984 bis 1986
 Hochschulrektorenkonferenz, freiwilliger Zusammenschluss der deutschen Hochschulen,  vertritt diese gegenüber Politik und Öffentlichkeit
 Kroatische Kuna, ehemalige Währung Kroatiens

HRK